Силвер Крик има више значења:
 Силвер Крик (Минесота)
 Силвер Крик (Њујорк)
 Силвер Крик (Мисисипи)
 Силвер Крик (Мисури)
 Силвер Крик (Небраска)